Henri Martin puede referirse a:
Henri Martin (1793-1882), domador francés.
Henri Martin (1810-1883), historiador, escritor, político y académico francés.
Léon Henri-Martin (1864-1936), prehistoriador francés.
Henri Martin (1860-1943), pintor francés.
Henri Martin (1927), activista comunista francés que dio nombre a un famoso escándalo (conocido como el Caso Henri Martin) durante la Guerra de Indochina.